McFarland kan syfta på:

 McFarland, Kalifornien
 McFarland, Kansas
 McFarland, Wisconsin